Маринићи могу бити:

 Маринићи (Фојница), насељено мјесто у општини Фојница, Федерација БиХ, БиХ
 Маринићи (Вишково), насељено мјесто у општини Вишково, Република Хрватска